

Geografia 
 Dąb – città del Voivodato della Slesia (Polonia)

Sigle 
 Digital Audio Broadcasting – la trasmissione radiofonica digitale terrestre, concettualmente equivalente alla televisione digitale terrestre
 Dortmunder Actien Brauerei – birrificio tedesco
 Dynamic Allocation Bond – in finanza, un'obbligazione che combina la garanzia del rimborso del capitale alla scadenza con i vantaggi di una gestione dinamica in fondi comuni di investimento

Codici 
 DAB – codice aeroportuale IATA del Daytona Beach International Airport  di Daytona Beach, Florida (USA)

Altro 
 Dab – mossa di danza